

Antroponimi
Dove – nome proprio femminile di persona in lingua inglese

Aziende
Dove – marchio di prodotti per l'igiene personale, di proprietà della Unilever

Fumetti
Dove – nome condiviso da due personaggi dei fumetti DC Comics

Geografia
Dove – fiume del Derbyshire, nel nord dell'Inghilterra
Dove – fiume della contea di Suffolk, in Inghilterra
Dove – fiume del North Yorkshire, in Inghilterra
Dove Creek – cittadina del Colorado, Stati Uniti d'America

Musica
Doves – gruppo musicale britannico
Dove (I'll Be Loving You) – singolo discografico della cantante dance italiana Moony

Pagine correlate 
 Dov'è

Altri progetti